Złotniki (powiat Kaliski), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Złotniki (powiat Poznański), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Poznański
 Złotniki (Klein-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski
 Złotniki (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Żniński
 Złotniki (powiat Kutnowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Złotniki (powiat Pajęczański), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pajęczański
 Złotniki (powiat Poddębicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki
 Złotniki (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Legnicki
 Złotniki (Opole), een plaats in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Opolski
 Złotniki (Podlachië), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Złotniki (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Złotniki (Subkarpaten), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Złotniki (Wrocław), een stadsdeel van de Poolse stad Wrocław